Хельмбрехтс () — город в Германии, в земле Бавария.

Подчинён административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Хоф.  Население составляет 8873 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 58,66 км². Официальный код  —  09 4 75 136.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии